Longquan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longquan (häradshuvudort), Yunnan, 
 Longquan (socken i Kina, Shandong, lat 36,45, long 120,52), 
 Longquan (socken i Kina, Shandong, lat 36,58, long 117,97), 

Robotskapade Kinaförgreningar